Gymnasium bezeichnet
 einen Schultyp, siehe Gymnasium
 für Deutschland, siehe Gymnasium in Deutschland
 im antiken Griechenland eine Trainingsstätte für Athleten, siehe Gymnasion
 eine Turnhalle im anglo-amerikanischen Sprachraum
 eine altertumswissenschaftliche Zeitschrift, siehe Gymnasium (Zeitschrift)

Siehe auch: